

Codici 
 LTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lethem (Guyana)

Edifici 
 LTM – acronimo del London Transport Museum.

Altro
 LTM – singolo di Paola Iezzi